Хоу — титул в Китаї.
 Хоу Ханьшу (традиц.: 後漢書; спрощ.: 后汉书; піньїнь: hòuhànshū) або Книга Пізньої Хань — китайський офіційний історичний твір, присвячений правлінню династії Пізня Хань (25 — 220)

Люди
 Хоу Іфань (侯逸凡) (нар. 27 лютого 1994 року) — китайська шахістка, наймолодший національний чемпіон Китаю з шахів.